Hernán Figueroa puede hacer referencia a:

 Hernán Figueroa, atleta chileno.
 Hernán Figueroa Anguita, abogado y político chileno.
 Hernán Figueroa Reyes, músico, cantante y compositor argentino de folklore.